F разъёмы — коаксиальные РЧ разъёмы. Используются для подключения всех составляющих элементов спутникового оборудования, которые не требуют пайки. Такие разъёмы имеют различные диаметры и на их поверхности нанесено разное количество бороздок. Диаметр F коннектора (или разъёма) должен подходить к диаметру кабеля. Существуют различные монтажные клещи, обеспечивающие правильную и надёжную опрессовку разъёмов на кабель.

История 
Разъём F был изобретен Эриком Э. Уинстоном в начале 1950-х годов, когда он работал совместно с Jerrold Electronics над разработкой кабельного телевидения. В 1970 - е годы разъём стал использоваться для УКВ, а позже УВЧ.

Входит в IEC 60169, «Радиочастотные соединители», часть 24.

Описание

Защита от атмосферных воздействий 
Разъем F не защищен от атмосферных воздействий. Ни резьбой, ни стыком между корпусом охватываемого разъема и уплотнением невыпадающей гайки. Однако штекерные разъемы обычно дополняются уплотнительным кольцом (около 7  мм) внутри накидной гайки. Это герметизирует стыковочные поверхности обоих разъемов, обеспечивая хорошую гидроизоляцию центрального проводника.

Преимущества 
 Легкодоступны
 Лёгкость монтажа
 Специальный инструмент не нужен
 Помехозащищённость

См. также 
 Разъем Belling-Lee
 Коаксиальный кабель
 Компонентное видео
 Композитное видео
 Дуплексер
 Разъем RCA
 Спутниковая антенна
 Штекер ТВ антенны
 Разъем MCX

Ссылки 
 Инструмент для обжима
 Антенные кабели и разъемы

Примечания 

Кабельные разъёмы